Lisiewska ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dorothea Lisiewska, Geburtsname von Anna Dorothea Therbusch (1721–1782), deutsche Rokoko-Malerin
 Anna Rosina Lisiewska, Geburtsname von Anna Rosina de Gasc (1713–1783), deutsche Malerin
 Friederike Julie Lisiewska (1772–1856), deutsche Malerin

Siehe auch:

 Lisiewski (Begriffsklärung)